U 161 oder U-161 bzw. U161 steht für:

 SM U 161, ein U-Boot der deutschen Kaiserlichen Marine im Ersten Weltkrieg.
 U 161 (Kriegsmarine), ein U-Boot der deutschen Kriegsmarine im Zweiten Weltkrieg.
 U 161, ein Runenstein aus Granit in Uppsala in Uppland in Schweden. 

Abkürzung